Bosznia-Hercegovina
Spahići falu Bihács községben, az Una-Szanai kantonban

 Horvátország
Spahići falu Bosiljevo községben, Károlyváros megyében